San Ildefonso Ixtahuacán kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de San Ildefonso Ixtahuacan, kommun, Departamento de Huehuetenango, 
 Ixtahuacán, kommunhuvudort, Departamento de Huehuetenango,